Ejército de Cataluña puede referirse al:

 Ejército de Cataluña, que existió durante la Guerra de Sucesión Española.
 Ejército Popular de Cataluña, que existió durante la Guerra Civil Española.
 Ejército Popular Catalán-ÉPOCA, grupo terrorista que existió durante la "Transición".